«Alonso Ortiz» puede referirse a:

Personajes 
con el conjunto del nombre propio Alonso y el apellido Ortiz
 Alonso Ortiz Calderón Prior de la Orden de San Juan y Almirante de Castilla hasta 1341.
 Alonso Ortiz de Urrutia (1455-1503), humanista español del Prerrenacimiento.
 Alonso Ortiz Gutiérres de Cervantes (1520-1581), conquistador español.
 Francisco Alonso Ortiz de Atenas (1553-1636), conquistador español, hijo del anterior.
 Alonso Ortiz de Argueta (o de Elgueta) (1525-1580), funcionario real español, alcalde mayor de Yucatán, de Comayagua y de Nicaragua.
 Alfonso Ortiz, actor colombiano.
con el conjunto de los apellidos Alonso y Ortiz
 José Alonso Ortiz (1755-1815), economista español.